Fisher Island är en ö i Antarktis. Den ligger i havet utanför Västantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Källor 

Öar i Västantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis